

Geografia 
 Mis – fiume della provincia di Belluno (Italia)
 Sagron Mis – comune della provincia di Trento (Italia)

Sigle 
 Marine Isotope Stages – periodi climatici del clima terrestre dedotti dalle variazioni del rapporto tra gli isotopi dell'ossigeno nei sedimenti fossili 
 Movimento Idea Sociale – partito politico italiano
 Movimento per l'Indipendenza della Sicilia – movimento indipendentista attivo in Sicilia dal 1943

Codici 
 MIS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Misima Island (Papua Nuova Guinea)
 mis – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua ainu

Matematica 
 MIS – Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, istituto di ricerca matematica tedesco